Eumunida är ett släkte av kräftdjur. Eumunida ingår i familjen Chirostylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Eumunida